Ломовский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Ломовский сельсовет — Башкортостан, Белорецкий район.
 Ломовский сельсовет — Белгородская область, Корочанский район.
 Ломовский сельсовет — Воронежская область, Рамонский район.
 Ломовский сельсовет — Кировская область, Яранский район.
 Ломовский сельсовет — Нижегородская область, Арзамасский район.
 Ломовский сельсовет — Нижегородская область, Кулебакский район.
 Ломовский сельсовет — Орловская область, Залегощенский район.
 Ломовский сельсовет — Пензенская область, Лунинский район.
 Ломовский сельсовет — Пермский край, Уинский район.
 Ломовский сельсовет — Смоленская область, Сычёвский район.
 Ломовский сельсовет — Тамбовская область, Инжавинский район.
 Ломовский сельсовет — Тульская область, Богородицкий район, ныне входит в Товарковское сельское поселение.
 Ломовский сельсовет — Ярославская область, Рыбинский район.

См. также 
 Ломовской сельсовет — Липецкая область, Чаплыгинский район.